Колфакс ():

Топонимы 
 Колфакс — название 2 округов в США.
 Колфакс (округ, Небраска)
 Колфакс (округ, Нью-Мексико)
 Колфакс — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.
 Колфакс — город в Калифорнии
 Колфакс — город в штате Вашингтон
 Колфакс — город в Луизиане
 Колфакс — город в Индиане
 Колфакс — город в Айове
 Колфакс — город в Висконсине

Персоналии 
  (1756—1838) — американский военнослужащий, участник борьбы за независимость США.
 Колфакс, Шайлер — американский политик.